HMS „Danae” – nazwa noszona przez siedem okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od greckiej bogini Danae:
  – 38-działowa fregata piątej rangi (fifth rate) zdobyta na Francuzach w 1759, złomowana w 1771.
  – 32-działowa fregata piątej rangi (fifth rate) zdobyta na Francuzach w 1779, sprzedana w 1797.
  – 20-działowy okręt (post ship) szóstej rangi (sixth rate) zdobyty na Francuzach (korweta „Vaillante”) w 1798, w 1800 zwrócony przez buntowników.
  – korweta zwodowana w 1867, od 1886 hulk, sprzedana w 1906.
 HMS „Danae” – krążownik lekki typu D zwodowany w 1918, w latach 1944–1946 wypożyczony polskiej Marynarce Wojennej (ORP „Conrad”), sprzedany i złomowany w 1948.
 HMS „Danae” (ex-HMS „Vimiera”) – nieukończony niszczyciel typu Battle, którego produkcję wstrzymano w 1946.
  – fregata typu Leander zwodowana w 1965, sprzedana do Ekwadoru w 1991 („Morán Valverde”).

Przypisy 

Danae